Japan Academy Prize (academisch), een prijs van de Japanse Academie.
Japan Academy Prize (film), alias de Japanse Academy Award, een filmprijs.